A+ — четвёртый мини-альбом южнокорейской певицы Хёны. Альбом состоит из пяти треков и включает в себя элементы поп и R&B. Он был выпущен для цифровой загрузки 21 августа 2015 года лейблами Cube Entertainment и Universal Music. Физический альбом был выпущен три дня спустя, 24 августа. Для продвижения альбома Хёна появилась на нескольких южнокорейских музыкальных программах, включая Music Bank, Show! Music Core и Inkigayo. «Roll Deep» был выпущен как ведущий сингл.

Предпосылки и релиз 
4 июня 2015 года было объявлено, что Хёна готовится к своему сольному возвращению в августе. 9 августа Cube Entertainment выпустили трейлер, снятый в Лос-Анджелесе для ее четвертого мини-альбома A+, который вышел 21 августа. 13 августа в качестве заглавного трека альбома было объявлено «Because I'm the Best» (или «Roll Deep» на международных рынках) с участием Ильхана из BtoB.

20 августа музыкальный клип на песню 
был выпущен на канале 4Minute YouTube, за которым последовала более свободная версия видео 19+, которая 6 сентября была названа «Оригинальной версией».

14 сентября 2015 года Хёна выпустила короткое музыкальное видео для вступительного трека альбома «Run & Run».

Коммерческий успех 
А+ вошел и достиг 5 места в чарте альбомов Gaon в выпуске чарта от 22–29 августа 2016 года. На второй неделе мини-альбом упал до 33 строчки, опустив чарт на следующей неделе. A+ вошел на № 15 строчке в чарте альбомов Gaon за август 2015 года, продано 7 387 экземпляров.

Заглавный трек «Roll Deep» вошел на 32 строчке на цифровой диаграмме Gaon в выпуске чарта от 22–29 августа 2016 года с проданными 80 086 загрузками и 803 443 потоками на основе его первых двух дней доступности. На второй неделе песня достигла своего пика на 13 строчке с 107 723 проданными загрузками и 2 599 263 потоками в первую полную неделю. «Roll Deep» достиг 44 строчки на цифровой диаграмме Gaon за август 2015 года.

Приём 
Джефф Бенджамин из Bilbord похвалил «Because I'm The Best», сказав: «HyunA поет о своей себе, делая резкие замечания о том, как даже ее друзья завидуют ей, потому что, ну, она лучшая. Ильхун [...] подкрепляет свои претензии, поскольку они наплевали на хард-хоп хип-хоп продакшн с элементами, напоминающими недавнюю работу Mike Will Made It и DJ Mustard». Бенджамин также подчеркнул стилистику и эстетику музыкального клипа трека, сославшись на его «насмешливую презентацию» в качестве доказательства того, что «ХёнА - одна из самых злых женщин в K-pop».

Трек-лист

Чарты

Музыкальные чарты

Продажи

Примечания